El Grand Prix de Stuttgart 2014, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 37a edició del torneig i es va celebrar entre el 19 i el 27 d'abril de 2014 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar el 30è títol de la seva carrera i el tercer consecutiu a Stuttgart.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  

2014
WTA Tour 2014